Mesagrós kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Mesagrós (ort i Grekland, Nordegeiska öarna), Nomós Lésvou, 
 Mesagrós (ort i Grekland, Attika), Nomós Piraiós, 

Robotskapade Greklandförgreningar